3 де Абрил има више значења:

 3 де Абрил (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 3 де Абрил (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику